Männerhort steht für:

 Aufenthalts-Bereich für Männer, siehe Männergarten
 Männerhort (Theaterstück), Theaterstück von Kristof Magnusson (2003)
 Männerhort (Film), deutscher Film von Franziska Meyer Price (2014)